Les Championnats du monde d'haltérophilie 1987 se tiennent du  au  à Ostrava pour les hommes et du  au  à Daytona Beach pour les femmes.

Médaillés

Hommes

Femmes

Liens externes
 Results (Sport 123)
 Weightlifting World Championships Seniors Statistics

1987
Haltérophilie
Haltérophilie 1987
Haltérophilie 1987
Haltérophilie en Tchécoslovaquie
Haltérophilie aux États-Unis
Sport en Tchécoslovaquie en 1987
Sport aux États-Unis en 1987
Sport en septembre 1987
Sport en octobre 1987
Sport en novembre 1987
Événement sportif à Ostrava
Événement sportif à Daytona Beach
Haltérophilie en 1987